torfowce (Sphagnopsida Ochyra) – klasa mchów
 torfowce (Sphagnales Limpr) – rząd mchów z klasy torfowców